Lophodiplosis är ett släkte av tvåvingar. Lophodiplosis ingår i familjen gallmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gallmyggor
Lophodiplosis